Le Crocodile d'Aoulef ou Sarcosuchus  est un genre éteint de très grands reptiles crocodyliformes et un parent éloigné de crocodiliens. Il vivait il y a 112 millions d'années au Crétacé au Niger et au Brésil. Il est l'un des plus gros (si ce n'est le plus gros) de tous les Crocodylomorphes ayant jamais existé sur Terre (en concurrence avec Deinosuchus et Purussaurus).

Étymologie 
Sarcosuchus imperator est composé de sarcos signifiant « chair » et souchos « crocodile » et, pour le nom d'espèce, imperator « empereur », « le plus grand ».

Historique de la découverte 

La première découverte de Sarcosuchus est due au géologue Albert-Félix de Lapparent qui récupéra en Algérie dans les déblais d'une foggara (canal souterrain) du village d'Aoulef en 1947 les fragments d'un grand crocodile, d'où le premier nom de l'animal : Crocodile d'Aoulef. En 1957 et en 1965 sont découverts dans la formation d'Elrhaz (sur le site de Gadoufaoua)  au Niger des dents puis un crâne d'un grand crocodilien. Le paléontologue Philippe Taquet  et France de Lapparent de Broin, nièce d'Albert-F. Lapparent, montrent en 1966 que tous ces restes, « algériens » et « nigériens », appartiennent à un genre nouveau, qu'ils nomment Sarcosuchus. D'autres fossiles de ce genre de reptile ont également été déterrés au Brésil (au Crétacé, l'Afrique et l'Amérique du Sud ne formaient qu'un seul et même continent, le Gondwana), une seconde espèce du nom de Sarcosuchus hartti. Plus récemment, en 2000, une équipe du National Geographic, menée par le paléontologue Paul Sereno, a découvert un squelette quasiment complet de Sarcosuchus dans le désert du Sahara.

Description 

Les estimations initiales donnaient jusqu'à 12 m de long et 8 tonnes pour Sarcosuchus. Néanmoins, des estimations plus récentes (2019) place sa taille à 9,5 m pour un poids légèrement supérieur à 4 tonnes. Il vivait il y a 112 millions d'années, au Crétacé inférieurs. On estime que ce crocodile atteignait sa taille adulte à l'âge de 50 ou 60 ans.
Comme les autres membres de la famille des pholidosauridés, son museau est très allongé, avec de nombreuses dents (plus de cent). L'extrémité de son museau comprend une excroissance osseuse, qui n'a rien à voir avec la protubérance spongieuse des gavials mâles actuels. Il était couvert d'une carapace d'écussons osseux, qui portaient chacun des anneaux de croissance annuelle.

Paléoécologie 
Sarcosuchus vivait probablement au bord des fleuves et attaquait les herbivores qui venaient s'y abreuver à la manière des crocodiles actuels. Lors de certaines fouilles, des squelettes d’Ouranosaurus (un cousin de l’Iguanodon) ont été retrouvés mêlés à ceux de Sarcosuchus, ce qui tend à faire penser que cet herbivore était l'une des proies que chassait ce crocodile géant. Quand on sait qu'un Ouranosaurus adulte mesurait 7 mètres de long, on doit en déduire que Sarcosuchus s'attaquait de préférence aux juvéniles et aux animaux affaiblis, voire consommait des charognes, de la même manière que les crocodiles actuels, qui ne s'attaquent pas à un hippopotame adulte en bonne santé.

Classification 
Le cladogramme établi par Daniel Fortier et ses collègues en 2011, montre sa position en groupe frère du genre nord-américain Terminonaris au sein des Pholidosauridae :

Dans la culture populaire 
Sarcosuchus est le plus grand crocodilien présent dans le jeu vidéo Ark: Survival Evolved.

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Pholidosauridae
 Terminonaris

Reptile préhistorique d'Afrique
Pholidosauridae
Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé inférieur
Paléontologie en Algérie
Paléontologie au Niger
Taxon fossile décrit en 1966